Evald Uggla kan syfta på:

* Evald Uggla (1824–1892), svensk ämbetsman
 Evald Uggla (1861–1931), svensk militär och försäkringsman
 Evald Uggla (1888–1946), svensk godsägare, kammarherre och konsthistoriker
 Evald Uggla (1920–1991), svensk botaniker, tecknare och grafiker